Vered (, wéreḏ) est un mot hébreu signifiant littéralement « rose ».

Prénom 
 Vered est un prénom hébreu féminin, équivalent du prénom Rose.

Patronyme 
 Idan Vered (né en 1989), footballeur israélien.

Toponyme 
 Vered Yeriho, colonie israélienne proche de Jéricho dans la vallée du Jourdain.